Mailat (= ):
 Mailat (), o localitate în județul Arad, Banat, România

 Nume de familie
 Ștefan Mailat, , voievod al Transilvaniei (1534  1541)
 Maria Mailat (* 1953, Târgu Mureș), o prozatoare franceză de origine română
 Romulus Nicolae Mailat, infractor român condamnat în Italia pentru tâlhărie și omor

Nume de familie românești
Nume de familie ungurești
Nume de familie din Transilvania
Toponime românești
Toponime maghiare